Бессмертных — русская фамилия. Известные носители:

См. также